Bystrická dolina – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Bystrická dolina – dolina w Górach Kisuckich na Słowacji